— японская сэйю, идол, певица и актриса. Она участница дуэта YuiKaori с Каори Исихарой и группы StylipS (также с Каори, вместе с Арисой Ното и Махо Мацунагой). Она также была в группе Happy! Style Rookies. Её дебютный сингл — Raise, который стал закрывающей темой аниме Campione!, достиг 8го места в чарте Oricon в 2012 году. Другие её песни (которые поет её персонаж в аниме) также были в чарте.

Роли

Аниме 
2009
 Yumeiro Patissiere — Мята

2010
 .hack//Quantum — Гермит
 Yumeiro Patissiere Professional — Мята
 «Ну не может моя сестрёнка быть такой милой» — Тамаки Гоко (младшая сестра Куронэко)
 «Староста-горничная!» — Рури Юкимура, девочка Б

2011
 C³ — Куроэ Нингёхара
 Kamisama no Memo-chou — Алиса / Юко Сиондзи
 Mayo Chiki! — Тёко
 Ro-Kyu-Bu! — Хината Хакамада

2012
 Aquarion Evol — Юноха Трул
 Campione! — Афина
 High School DxD — Катасэ
 Hyouka — Каё Дзэнна
 Inu × Boku SS — Хана Кавасуми
 Kono Naka ni Hitori, Imouto ga Iru! — Юдзурина Хосё
 Saki Achiga-hen Episode of Side-A — Токи Одзёдзи
 Sakurasou no Pet na Kanojo — Юко Канда
 Sket Dance — Судзу Тюма
 The Ambition of Oda Nobuna — Такэнака Хамбэй
 Tsuritama — Сакура

2013
 High School DxD 2 — Катасэ
 Hyperdimension Neptunia The Animation — Ром
 Machine-Doll wa Kizutsukanai — Комурасаки
 Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai. — Тамаки Гоко
 Ro-Kyu-Bu! SS — Хината Хакамада
 Yama no Susume — Кокона Аоба
 Yozakura Quartet — Кохимэ Сакурано
 «Нахальный принц и кошка-несмеяна» — Цукико Цуцукакуси

2014
 Black Bullet — Мидори Фусэ
 Cross Ange — Крис
 Girl Friend Beta — Момоко Асахина
 Saikin, Imouto no Yousu ga Chotto Okashiin Da Ga. — Хиёри Котобуки
 Z/X Ignition — Адзуми Кагамихара

2015
 Castle Town Dandelion — Хикари Сакурада
 Dog Days — Ария
 High School DxD BorN — Катасэ
 Seiken Tsukai no World Break — Майя Симон
 Shimoseka — Бинкан-тян
 Yuri Kuma Arashi — Сумика Идзумино

2016
 Regalia: The Three Sacred Stars — Тия Кляйс
 Sousei no Onmyouji — Мику Дзэдзэ

2017
 Tsuredure Children — Аяка Каминэ

Игры 
 Azur Lane — Юбари, I-19
 Girls' Frontline — Desert Eagle, M200
 Fate/Extra CCC — Пассёнрип
 Hyperdimension Neptunia Mk2 — Ром
 Kantai Collection — Амуцукадзэ, Тайгэй/Рюхо
 Mugen Souls — Сяруру
 Nekopara — Мейпл
 Tokyo Babel — Год
 Ys: Foliage Ocean in Celceta — Канлилика
 Arknights — Росмонтис

Дискография 

Вместе с YuiKaori

 Our Steady Boy (2010)
  VIVIVID PARTY! (2010)
 HEARTBEATが止まらないっ! (2010)
 Shooting☆Smile (2011)
 Puppy (2011)
 君のYELL (2012)
 Wake Up! (2012)
 Shiny Blue (2013)
 LUCKY DUCKY!! (2014)

Вместе с StylipS

 STUDY×STUDY (2012)
 MIRACLE RUSH (2012)
 Choose me♡ダーリン (2012)
 Step One!! (2013)

 THE LIGHTNING CELEBRATION (2013)
 Prism Sympathy (2013)
Соло

 Raise
 Baby Sweet Berry Love

Примечания

Ссылки 
 Персональный блог  
 Юй Огура   на King Records

Актрисы озвучивания Японии